Soldier of Fortune může být:
 Soldier of Fortune (herní série)
Soldier of Fortune (videohra)
 Soldier of Fortune (film)
 Soldier of Fortune (album, Eric Burdon) – album Erica Burdona z roku 1997
 Soldier of Fortune (album, Thin Lizzy) – kompilace nahrávek skupiny Thin Lizzy
 „Soldier of Fortune“ – píseň skupiny Thin Lizzy z alba Bad Reputation
 „Soldier of Fortune“ – píseň Deep Purple z jejich alba Stormbringer